Æthelhard, Ethelheard, Etelhard – imię anglosaskie.
 Ethelheard z Wesseksu – władca Wesseksu
 Ethelheard z Hwicce – władca Hwicce
 Etelhard (biskup Winchesteru) – biskup Winchesteru
 Æthelhard (arcybiskup Canterbury) – biskup Winchesteru a następnie arcybiskup Canterbury